Châteaudouble (Drôme)
Châteaudouble (Var)